Kūris ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Kūrytė (ledig)
Kūrienė (verheiratet)

Namensträger 

 Egidijus Kūris (* 1961), Verfassungsrechtler, Richter am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, ehemaliger Verfassungsrichter
 Pranas Kūris (* 1938), sowjetlitauischer Politiker, Völkerrechtler, Richter am Europäischen Gerichtshof,  Botschafter

Familienname
Litauischer Personenname